Eckenbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Eckenbach (Bigge), linker Zufluss der Bigge bei Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Eckenbach (Himmelbach), rechter Zufluss des Himmelbachs (zur Pegnitz) bei Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Eckenbach (Ölsbach), rechter Zufluss des Ölsbachs (zur Bröl) bei Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eckenbach (Schwabach), linker Zufluss der Schwabach bei Brand, Markt Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Eckenbach, Oberlauf des Pfaffenbachs (zur Wied) bei Eckenbach, Ortsgemeinde Kircheib, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

von Orten:
 Eckenbach (Kircheib), Ortschaft in der Ortsgemeinde Kircheib, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Eckenbach (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Eckenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Jutta Eckenbach (* 1952), deutsche Politikerin (CDU)
 Bernd Eckenbach (* 1970), deutscher Motocrossfahrer und Sportcoach

Siehe auch:
 Eckbach
 Eggenbach